Кубок Хорватии по футболу 2002/03 года () — 12-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

2002/2003
Спорт в Хорватии в 2002 году
Спорт в Хорватии в 2003 году
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году